Ігор Анатолійович Дзюба ( 20 липня 1970 року, смт. Марківка, Луганська область, Україна) — селищний голова Марківки, колаборант із рф.

Життєпис 

Народився 20 липня 1970 року у смт. Марківка, Луганської області.

Освіта 

1988—1991 роки — служба в Збройних Сил УРСР.

З 1991 по 1996 роки здобував вищу освіту у Луганському сільськогосподарському інституті за фахом «інженера-механіка».

Трудовий шлях 

1987—1988 роки — автослюсар на Марківському ремонтно-транспортному підприємстві.

Грудень 1996 року — жовтень 1997 року — завідуючий ремонтною майстернею у колективному сільськогосподарському підприємстві імені Леніна.

Грудень 1997 року — квітень 2006 року — інженер сільськогосподарське товариство СТОВ «Україна».

Політична діяльність 

Квітень 2006 року — березень 2018 року — селищний голова Марківки.

У 2010 році  обраний депутатом  Марківської районної ради та головою Марківської селищної ради від Комуністиної партії України.

2019 рік — 24 лютого 2022 року — обраний на посаду селищного голови Марківської ОТГ.

У 2020 році балотувався до Старобільської районної ради від партії «Слуга Народу».

Після початку повномасштабної війни росії проти України 24 лютого 2022 року перейшов на сторону так званої «ЛНР».

1 березня 2022 року Луганська обласна прокуратура розпочала кримінальні провадження за фактом державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України). В повідомлені зазначається, що голова перейшов на бік окупантів та надавав представникам РФ допомогу в проведенні підривної діяльності проти України.

У ЗМІ з'явився пост - звернення Дзюби, де він дякує Росії за об'єднання Луганської області. Зазначалось, що щоб змусити голову "зустрічати" окупантів, його дітей могли взяти у заручники.

Сім'я 

Має доньку та сина.

Примітки 

Політики України
Члени КПУ
ЗеКоманда
Українські колаборанти під час російського вторгнення в Україну (2022)